Репнина-Волконская — женская форма составной фамилии .
 Репнина-Волконская, Варвара Алексеевна (урождённая графиня Разумовская; 1778—1864) — российская благотворительница.
 Репнина-Волконская, Варвара Николаевна (1808—1891) — русский литератор, мемуарист, друг поэта Т. Г. Шевченко.